La palabra inglesa risk (riesgo) puede referirse a artículos diferentes:

Juegos 
 Risk: juego de mesa inventado a comienzos de la década de 1950.
 Risk: videojuego multiplataforma publicado por Ubisoft y basado en el juego de mesa homónimo.

Literatura 
Risk: Cuento corto de ciencia ficción del autor Isaac Asimov, escrito en 1955. 
Risk: personaje de DC Comics y miembro de los Teen Titans.

Música 
 Risk: Banda alemana de thrash metal fundada en 1986.

Periodismo 
 Risk: Revista de finanzas y de gestión de riesgos, fundada en 1987.